Voici la liste des planètes mineures numérotées de 201001 à 202000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 201001 à 202000

201001-201100

201101-201200

201201-201300

201301-201400

201401-201500

201501-201600

201601-201700

201701-201800

201801-201900

201901-202000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000